Oberkirch kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Oberkirch, Luzern – en ort och kommun i kantonen Luzern,

Tyskland 

 Oberkirch (Baden) – en stad i Ortenaukreis, Baden-Württemberg